Ubik – powieść fantastyczna autorstwa Philipa K. Dicka
 "Ubik" – czasopismo o tematyce fantastycznej